Marcin Poczobutt-Odlanicki – polski matematyk i astronom, żyjący w XVIII/XIX wieku.
 Michał Odlanicki-Poczobutt – polski geodeta, członek PAN, żyjący w XX/XXI wieku.
 Poczobutt – krater uderzeniowy na Księżycu.